

Astronomia 
 O0 – sottoclasse della classificazione stellare

Informatica 
 -O0 – parametro di CFLAGS